Ruské příjmení Romanovskij nosí více osob:

 Pjotr Arseňjevič Romanovskij (1892–1964), ruský sovětský šachista
 Alexandr Konstantinovič Romanovskij (* 1987), ruský hokejista

Ruská příjmení